Dan spomina je državni ali mednarodni dan, kjer se spominjamo preteklih dogodkov (predvsem tragičnih): 

 svetovni dan spomina na žrtve holokavsta (svetovni) – 27. januar
 dan spomina na optante in žrtve fojb (Italija) – 10. februar
 dan spomina za resnico in pravičnost (Argentina) – 24. marec
 dan spomina na armenski genocid (svetovni, predvsem Armenija in Arcah) – 24. april
 dan spomina na žrtve terorizma (Italija) – 9. maj
 dan spomina na holokavst Romov in Sintov (svetovni) – 2. avgust
 evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov (Evropska unija) – 23. avgust
 dan spomina na mrtve (Slovenija) – 1. november
 dan spomina na transspolne osebe/dan spomina na žrtve transfobije (svetovni) – 20. november

Prazniki